HRL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Rio Grande Valley International, Harlingen (Texas), Stati Uniti